Цвибак:
 Цвибак (от нем. Zwieback, «дважды печёный», твейбак, твибак) — двухъярусная круглая дрожжевая булочка золотисто-коричневого цвета.

Фамилия 
 Цвибак, Михаил Миронович (1889—1937) — советский историк, преподаватель факультета языкознания и материальной культуры ЛГУ, профессор Ташкентского университета, музейный работник.
 Цвибак, Яков Моисеевич (известен как Андрей Седых; 1902—1994) — литератор, журналист, главный редактор газеты «Новое русское слово».

См. также 
 Цвибах